Dorfkirche Schönborn steht für:
 Dorfkirche Schönborn (Hunsrück) im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Schönborn (Hunsrück)
 Dorfkirche Schönborn (Niederlausitz) im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg
 Dorfkirche Schönborn (Rhein-Lahn-Kreis) in Rheinland-Pfalz, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Schönborn (Rhein-Lahn-Kreis)#Einzeldenkmäler
 Dorfkirche Schönborn (Triptis) im Saale-Orla-Kreis in Thüringen
Siehe auch:
 Elf-Gebote-Kirche im Ortsteil Schönborn von Dresden in Sachsen
 Schönbornkapelle